Ёсимура () — японская фамилия. Известные носители:

 Ёсимура, Кодзабуро (1911—2000) — японский кинорежиссёр и продюсер. Обладатель императорского ордена Восходящего солнца (1982) и правительственной награды Ордена Культуры (1976).
 Ёсимура, Масахиро (1936—2003) — японский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Ёсимура, Минору (род. 1945) — японский хоккеист на траве.
 Ёсимура, Саяка (род. 1992) — японская кёрлингистка.